Сиба — многозначное понятие:

Фамилия 
Известные носители:
 Сиба, Горо
 Сиба, Рётаро

Другое 
 Сиба — парк в Японии
 Сиба-ину — порода собак